

Carriera

Giocatore

Club
Canini, di professione insegnante di educazione fisica, militò nella sua carriera da calciatore nel Tre Fiori, nell'A.C. San Marino (l'attuale San Marino Calcio) e nella compagine italiana dell'Ospedaletto.

Nazionale
Vanta una presenza in Nazionale ottenuta nella prima partita semi-ufficiale della selezione, contro la formazione olimpica canadese, terminata 0-1 per i nordamericani.

Venne inoltre convocato per i Giochi del Mediterraneo del 1987, disputati in Siria, senza scendere mai in campo.

Allenatore
Canini intraprese in seguito la carriera da allenatore, partendo dalla panchina delle giovanili dell'A.C. San Marino, del Tre Fiori e del Cosmos. In seguito divenne assistente delle Nazionali under 16 e 21, commissario tecnico della Nazionale under 18 ed infine, dal 1992, c.t. della rappresentativa under 21ma sempre con scarsi risultati.

Chiamato alla guida del Pennarossa, riuscì a condurre i biancorossi ma con poco successo, agli inizi degli anni 2000. Nel 2006 abbandonò la panchina del club, per dedicarsi nuovamente alla Nazionale under 21 come accompagnatore.

Statistiche

Cronologia presenze e reti in Nazionale

Note

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale sammarinese